T27 ou T-27 peut signifier :
 Brûlure et corrosion des voies respiratoires, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-27, une chenillette soviétique ;
 T 27, la Ligne ferroviaire Qing-Zang en Chine

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres